Jesuitenkirche ist die Bezeichnung für eine Kirche, die pastoral unter Trägerschaft der Jesuiten steht oder stand. In vielen Fällen ging der Bau der Kirche von der Gesellschaft Jesu aus und wurde von ihr selbst durchgeführt. Mutterkirche des Jesuitenordens und Prototyp für Jesuitenkirchen ist

 Il Gesù in Rom, Italien

Belgien 
 St. Karl Borromäus (Antwerpen)
 St-Jean-Berchmans (Brüssel)
 Sint Michiel (Löwen)

Deutschland 
 St. Michael (Aachen)
 Jesuitenkirche (Aschaffenburg) (Heiligste Dreifaltigkeit)
 St. Martin (Bamberg)
 Namen-Jesu-Kirche (Bonn)
 Studienkirche (Burghausen)
 Maria Immaculata (Büren)
 Jesuitenkirche Coesfeld
 Studienkirche Mariä Himmelfahrt (Dillingen an der Donau)
 Evangelische Stadtkirche Ellwangen
 Universitätskirche (Freiburg im Breisgau)
 Jesuitenkirche (Heidelberg)
 Jesuitenkirche (Koblenz)
 St. Mariä Himmelfahrt (Köln)
 Christuskirche (Konstanz)
 St. Ignatius (Landshut)
 Jesuitenkirche (Mannheim)
 Gymnasialkirche zu Meppen
 Jesuitenkirche St. Michael (München), heute eine Meditationskirche
 St. Petri (Münster)
 Marktkirche (Paderborn)
 St. Michael (Passau)
 Jesuitenkirche (Trier)

Frankreich 
 Jesuitenkirche (Molsheim)
 Jesuitenkirche St. Ignatius Paris

Italien 
 Chiesa del Gesù (Ferrara)
 Chiesa del Gesù (Genua)
 Gesù Nuovo in Neapel
 Gesù Vecchio in Neapel
 San Ferdinando in Neapel (ursprüngl. San Francesco Saverio)
 Chiesa del Gesù (Palermo)
 Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio in Rom
 Santa Maria Maggiore (Triest)

Litauen 
 St. Kasimir (Vilnius)
 St.-Ignatius-Kirche (Vilnius)

Österreich 
 Vorstadtkirche (Wiener Neustadt), Niederösterreich
 Alter Dom (Linz), Oberösterreich
 Pfarrkirche Leoben-St. Xaver, Steiermark
 Jesuitenkirche (Hall in Tirol), Tirol
 Jesuitenkirche (Innsbruck), Tirol
 Jesuitenkirche (Wien), Wien

Polen 
 Namen-Jesu-Kirche (Breslau)
 Corpus-Christi-Kirche (Głogów)
 Jesuitenkirche (Krakau)
 Jesuitenkirche St. Marien in Neisse
 Andreas-Bobola-Kirche (Stettin)
 Jesuitenkirche (Thorn)
 Jesuitenkirche (Warschau)

Portugal 
 Igreja de São Roque (Lissabon)
 Igreja do Colégio (Funchal), Madeira

Schweiz 
 Jesuitenkirche Sankt Michael in Freiburg
 Jesuitenkirche (Luzern)
 Jesuitenkirche (Solothurn)

Tschechien 
 Jesuitenkirche Maria Schnee, Olmütz
 Salvatorkirche (Prag)
 St. Nikolaus auf der Kleinseite, Prag

Vereinigte Staaten 
 Mission San Xavier del Bac bei Tucson, Arizona
 Holy Trinity Catholic Church (Washington, D.C.)

Weißrussland 
 Mariä-Namen-Kathedrale (Minsk), Weißrussland
 Hl. Thadeusz (Lučaj), Weißrussland

Weitere 
 Basílica do Bom Jesus, Velha Goa, Indien
 Herz-Jesu-Basilika (Zagreb) in Kroatien
 Kathedrale unserer lieben Frau (Luxemburg)
 Jesuitenkirche (Valletta), Malta
 R.K. kerk van de H. Franciscus Xaverius (Amsterdam), Niederlande
 Jesuitenkirche (Hermannstadt), Rumänien
 Jesuitenkirche (Bratislava), Slowakei
 San Ildefonso (Toledo), Spanien
 St. Ignatius-Kirche in Győr, Ungarn
 St. Aloysius Gonzaga (Oxford), Vereinigtes Königreich